L'Abierto Mexicano Telcel 2005 è stato un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. È stata la 12ª edizione del torneo maschile che fa parte della categoria International Series Gold nell'ambito dell'ATP Tour 2005, e la 5ª del torneo femminile che fa parte della categoria Tier III nell'ambito del WTA Tour 2005. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Fairmont Acapulco Princess di Acapulco in Messico,
dal 21 al 27 febbraio 2005.

Campioni

Singolare maschile 

 Rafael Nadal ha battuto in finale  Albert Montañés 6–1, 6–0

Singolare femminile 

 Flavia Pennetta ha battuto in finale  Ľudmila Cervanová, 3–6, 7–5, 6–3

Doppio maschile

 David Ferrer /  Santiago Ventura hanno battuto in finale  Jiří Vaněk /  Tomáš Zíb 4–6, 6–1, 6–4

Doppio femminile

 Alina Židkova /  Tetjana Perebyjnis hanno battuto in finale  Rosa María Andrés Rodríguez /  Conchita Martínez Granados, 7–5, 6–3

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2005
WTA Tour 2005